RTL-TVi 20 ans était une chaîne de télévision numérique événementielle lancée par RTL TVi dans le cadre de son vingtième anniversaire.

Histoire de la chaîne 
RTL TVi 20 ans a été lancée le  à 19h30. Elle était alors présentée comme la première chaîne de télévision numérique de Belgique. Prévue pour une durée de quatre mois, elle a mis fin à ses programmes le  à .

Programmes 
RTL TVi 20 ans rediffusait des émissions de RTL TVi des années 1980, 1990 et 2000 notamment, ainsi que quelques nouvelles émissions telles que bêtisiers. Quotidiennement, à 20h10 la chaîne diffusait un talk-show de 26 minutes intitulé On n'a pas tous les jours 20 ans et présenté par Alain Simons et Agathe Lecaron. Elle proposait aussi 20 ans d'actualité, un magasin d'information présenté par Gregory Goethals.

La chaîne diffusait des films avec Ciné Première, qui diffusait en avant-première une sélection de grands films français.

Côté séries, elle replongeait le téléspectateur dans les années 1980 avec la diffusion quotidienne de la série culte Deux flics à Miami.

Diffusion 
La chaîne était disponible sur les décodeurs numériques des télé-distributeurs wallons et bruxellois.

Notes et références

Voir aussi 
 RTL TVI

Chaîne de télévision disparue en Belgique
Chaîne ou station de télévision fondée en 2007
Chaîne ou station de télévision disparue en 2008
RTL Belux